El término Dzidzilché puede hacer referencia a:

 Dzidzilché, una hacienda localizada en el Municipio de Cacalchén, Yucatán, México;
 Dzidzilché, una población localizada en el Municipio de Cantamayec, Yucatán, México;
 Dzidzilché, una hacienda y población localizada en el Municipio de Mérida, Yucatán, México;
 Dzidzilché, una hacienda localizada en el Municipio de Tekom, Yucatán, México;
 Dzidzilché, una hacienda localizada en el Municipio de Temozón, Yucatán, México;
 Dzidzilché, una población localizada en el Municipio de Valladolid, Yucatán, México.